

Giochi 

 Morra – gioco tradizionale
 Morra cinese, conosciuta come carta-sasso-forbice – gioco di mano popolare

Geografia 
Algeria
 Oued Morra – comune situato nella provincia di Laghouat
 Distretto di Oued Morra – distretto della provincia di Laghouat

Italia
 La Morra – comune italiano del Piemonte
 Morra –  frazione del comune italiano di Città di Castello, in Umbria
 Morra De Sanctis – comune italiano della Campania
 Monte Morra – monte degli Appennini
 Morra – torrente italiano della Toscana

Persone 

 Alberto di Morra – papa della Chiesa Cattolica, con il nome di Papa Gregorio VIII
 Antonella Morra – calciatrice italiana
 Bruno Morra – calciatore italiano
 Carmelo Morra – politico e ingegnere italiano
 Claudio Morra – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Damiano Morra – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giacomo Morra – imprenditore italiano
 Gigio Morra – attore italiano
 Guido Morra – paroliere italiano
 Isabella di Morra, nota anche come Isabella Morra – poetessa italiana
 Mario Morra – montatore e regista italiano
 Massimiliano Morra, all'anagrafe Gabriele Massimiliano Morra – attore e modello italiano
 Nicola Morra – politico italiano
 Nicola Morra – brigante italiano
 Paola Morra – attrice italiana
 Roberto Morra di Lavriano e della Montà – politico italiano
 Rosario Morra – comico italiano
 Stella Morra – teologa italiana
 Umberto Morra di Lavriano – giornalista italiano

Altro 

 Morra – famiglia nobile italiana
 Gambetto Morra – gambetto nel gioco degli scacchi